Velký Dvůr je název více lokalit:

 Velký Dvůr – osada a základní sídelní jednotka, jejíž název se používá též jako název ulice, v evidenční části Pohořelice města Pohořelice v okrese Brno-venkov, zahrnuje památkově chráněné objekty zámeček Leopoldsruhe a vzdálenější Hildegardin dvůr, též železniční zastávka Velký Dvůr a několik autobusových zastávek.
 Velký Dvůr (Bohuslavice) – hospodářský dvůr čp. 153 a 154, jehož název se jako Velký dvůr používá též jako název ulice, v obci Bohuslavice v okrese Opava
 Velký Dvůr (Žleby) – hospodářský dvůr na adrese K Zehubům čp. 103 v obci Žleby v okrese Kutná Hora